Cranfield bezeichnet:
 Cranfield (Bedfordshire), einen Ort in der englischen Grafschaft Bedfordshire

Cranfield ist der Familienname von:
 Carles Cranfield (1915–2015), britischer Theologe

Siehe auch:
 Cranfield University, britische Universität mit Campus in Cranfield, Shrivenham in Oxfordshire und Silsoe in Bedfordshire
 Cranfield Airport (ICAO-Code EGTC), Flugplatz der Cranfield University 
 Cranfield Aviation Training School, staatlich anerkannte Fernschule und Verkehrsfliegerschule mit Sitz im Technologiepark Dortmund
 Cranfield-Eisfälle, Gletscherbruch im Transantarktischen Gebirge
 Cranfield Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika